Příjmení Zgoda, přechýleně Zgodová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Zgoda (1861–1907), známý jako Karel Křen – moravský kněz, spisovatel a humorista
 Rudolf Zgoda (1916–1978) – český fotbalista
Další významy
 zgoda – polský výraz pro souhlas, shodu
 Zgoda – místní názvy v Polsku, na Ukrajině a v Bělorusku

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení